Patricius ist die Bezeichnung für:

 Patricius, einen römischen Ehrentitel
 Patricius (Vorname), einen männlichen Vornamen
 einen Stand, siehe Patriziat (Römisches Reich)

Patricius ist außerdem der Name folgender Personen:

 Patricius (Usurpator) († 351/352), Anführer eines jüdischen Aufstands gegen die Römer
 Patricius von Prusa, Bischof im 4. Jahrhundert, Heiliger
 Patrick von Irland (4./5. Jh.), Heiliger, Missionar, Patron Irlands
 Patricius (Caesar), oströmischer Unterkaiser im 5. Jahrhundert
 Patricius (Konsul 500), oströmischer General und Konsul
 Traianos Patrikios, einen byzantinischen Geschichtsschreiber
 Patrikios (Bronzeschmied), antiker griechischer Bronzeschmied

Siehe auch: 
Patricia, Patrizius
Sankt Patricius
Patrizier (Begriffsklärung)
Patrício

el:Πατρίκιος (αποσαφήνιση)